John Hickey (rugbyspeler) (1887-1950), Australisch rugbyspeler
 John Hickey (politicus) (1911-1970), Amerikaans politicus